Альнпех (), або Альнпек () — прізвище німецького походження.

Відомі носії:
 Альнпех Валеріян ( 1676) — учений, львівський міщанин, багатолітній лавник, райця та війт Львова.
 Альнпех Людвік Валеріян (після 1653—після 1699) — львівський міщанин, райця та бургомістр Львова.
 Альнпех Мартін — золотар другої половини 16 ст., брат Гануша (Яна) Альнпека.
 Альнпех Фридерик — золотар першої половини 17 ст., брат Яна Альнпека.
 Альнпех Фридерик — доктор філософії, теології.
 Альнпех Ян ( 1636) — купець, аптекар, львівський міщанин, багатолітній лавник, райця та бургомістр Львова.

Німецькі прізвища